České příjmení Šroubek (zdrobnělina od slova šroub) nosí více různých osobností:

 Antonín Šroubek (1879–1958) – český hudební skladatel
 Josef Šroubek (1891–1964) – český fotbalista a lední hokejista
 Karel Šroubek (houslista) (1913–1967) – český houslista, koncertní mistr České filharmonie
 Karel Šroubek (podnikatel) (1880–1955) – novostrašecký a pražský podnikatel a hoteliér
 Karel Šroubek (kickboxer) – český kickboxer
 Olga Šroubková (* 1993) – česká houslistka, koncertní mistryně České filharmonie, vnučka Karla Šroubka
 Otakar Šroubek (1923–2008) – českoamerický houslista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení